Sire peut désigner : 

 Le titre de Sire est le titre d'appel en usage lorsque l'on s'adresse à un empereur ou à un roi régnant ou ayant régné (Madame pour une impératrice ou pour une reine). Pour un prince, on dira Monseigneur (dont le féminin est également Madame).

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antoine Sire (1960-), acteur, historien du cinéma et homme d'affaires français, fils de Gérard Sire.
 Benjamin Sire dit « Jiben Sire » (1968-), auteur, compositeur et chanteur français, fondateur du groupe de rock Sire, fils de Gérard Sire.
 Clément Sire (1967-), chercheur scientifique français, fils de Gérard Sire.
 Denis Sire (1953-2019), auteur de bande dessinée français.
 Georges Sire (1826-1906), physicien français, directeur de l’École d'horlogerie de Besançon.
 Gérard Sire (1927-1977), conteur et scénariste français.
 Guillaume Sire (1985-), écrivain français.
 Henry Sire (1949), historien hispano-britannique.
 Nicolas Sire (19-), décorateur et scénographe français.

Toponyme 

 Sire, woreda de la région Oromia.

Musique
 Sire Records est un Label discographique américain appartenant à Warner Music Group.

Monde hippique
 le Système d'identification répertoriant les équidés (SIRE) en France

Autres
 Système d’information infrarégional européen

Références

Homonymie
Homonymie de patronyme